Ls (Unix), ordre del sistema operatiu Unix i derivats 
 LS, Liberalna Stranka,  partit polític de Croàcia, fundat el 1997 per Vlado Gotovac, vegeu Partit Liberal (Croàcia)
 Codi ISO 3166-1 per a Lesotho
 Codi per al Comtat de Laois (Irlanda)